Фоме́нко — українське прізвище. Походить від імені Фома (Фоменко — син Фоми). Відомі посії:

 Фоменко Анатолій:
 Фоменко Анатолій Кузьмич (1925–2011) — краєзнавець, колекціонер, меценат.
 Фоменко Анатолій Тимофійович (1945) — російський математик українського походження, творець «Нової хронології».
 Фоменко Артурас (1977) — литовський футболіст.
 Фоменко Віктор Сергійович (1964—1983) — радянський військовослужбовець, учасник Афганської війни.
 Фоменко Вікторія Вікторівна (* 1970) — українська легкоатлетка; спеціалізувалася в бігу на 100, 200 і 400 метрів; майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики.
 Фоменко Віталій Васильович (1929–2003) — радянський російський живописець.
 Фоменко Володимир Дмитрович (1911–1990) — російський письменник українського походження.
 Фоменко Геннадій Дмитрович (1955) — Герой Російської Федерації, генерал-майор.
 Фоменко Григорій Петрович (1949) — російський військовий діяч.
 Фоменко Дмитро Іванович (1928–1981) — дояр, Герой Соціалістичної Праці.
 Фоменко Донат Перфільйович (1891–1919) — голова ВЧК Туркестанської республіки в 1918—1919 роках. Один з чотирнадцяти Туркестанських комісарів, які загинули в 1919 році під час антирадянського заколоту в Ташкенті.
 Фоменко Іван Андрійович (1942–2010) — перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександра Омельченка.
 Фоменко Микола:
 Фоменко Микола Володимирович (1962) — російський шоумен, музикант, актор, радіо-і телеведучий, автогонщик.
 Фоменко Микола Олександрович — (1894–1961) — український композитор, піаніст, музичний критик.
 Фоменко Михайло:
 Фоменко Михайло Володимирович (1934)— колишній міністр освіти УРСР.
 Фоменко Михайло Іванович (1948) — радянський і український футболіст та тренер.
 Фоменко Олег Петрович (1972) — колишній радянський і російський футболіст, нині тренер.
 Фоменко Олександра Миколаївна (1923-2007) — українська камерна співачка (сопрано), народна артистка УРСР.
 Фоменко Петро:
 Фоменко Петро Іванович (1897–1967) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Фоменко Петро Карпович (1900–1983) — український різьбяр.
 Фоменко Петро Наумович (1932–2012) — радянський і російський режисер театру і кіно.
 Фоменко Сергій:
 Фоменко Сергій Миколайович на прізвисько «Фома» (1972) — фронтмен гурту «Мандри».
 Фоменко Сергій Степанович (1902–1991) — радянський воєначальник.
 Чиженко-Фоменко Юлія Миколаївна (1979) — російська легкоатлетка.
 Фоменко Юрій Сергійович (1986) — український футболіст.

Українські прізвища
Прізвища на -енко